Василий Владимирович Алексеев:
 Алексеев, Василий Владимирович (1823—1901) — скульптор и медальер, академик Императорской Академии художеств.
 Алексеев, Василий Владимирович (1917—2004) — полковник, лауреат Сталинской премии.